25. Mistrzostwa Europy w Judo w 1976 roku mężczyzn odbyły się w dniach 7 - 9 maja w Kijowie, a kobiety rywalizowały w dniach 9 – 12 grudnia 1976 roku w Wiedniu.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com

Mistrzostwa Europy w judo
1976 w judo
Sport w Kijowie
Sport w Wiedniu
Judo w Austrii
1976 w Europie